Chaoui peut faire référence à :

 Chaoui, un habitant des Aurès ;
 Chaoui, une langue berbère des Aurès, parlée par les Chaouis ;
 chaoui, un genre de musique berbère ;
 Chaoui, un habitant de la région marocaine de Chaouïa :
 Chaoui, le nom donné au raton laveur en Louisiane ;

Patronymes 

 Ouahiba Chaoui (née en 1978), poétesse algérienne.
 Touria Chaoui (1936-1956), la première aviatrice marocaine.
 Kamel Chaoui, footballeur algérien.
 Mustapha Chaoui, footballeur algérien.

Voir aussi